Josep Benet Cottolengo (Bra, Piemont, 1786 - Chieri, 1842), prevere italià, fundador de la Petita Casa de la Divina Providència, venerat com a sant per l'Església catòlica
 Josep Benet i Company (Berga, 1956), tenor català.
 Josep Benet i Morell (Cervera, 1920 - Sant Cugat del Vallès, 2008), polític, historiador i editor català
 Josep Benet Serra i Julià (Mataró, 1811 - Austràlia, 1866), religiós, fundador de l'orde de les Oblates del Santíssim Redemptor
 Josep Maria Benet i Jornet (Barcelona, 1940), dramaturg català
 Josep Benet Xoriguera (Madrid, 1665 - c. 1725), arquitecte i escultor espanyol d'origen català
 Josep Benet, mestre de capella de Santa Maria de Vilafranca del Penedés.